Cypella eller Jaguarliljesläktet är ett släkte av irisväxter med ca 15 arter utbredda från Mexiko till Argentina. Cypella ingår i familjen irisväxter. Några arter odlas sällsynt som krukväxter i Sverige.

Beskrivning
Arterna är fleråriga örter med lök. Lökarna har veckade lökskal. Bladen är också veckade. Blommorna är kortlivade. Hyllebladen är fria, de tre yttre är stora och utbredda, de tre inre är mycket mindre och vanligen upprätta och försedda med en hårig klo. Ståndarna är fria. Pistillens grenar är ibland hyllebladslika. Frukten är en kapsel med kantiga frön.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 
Walters, S.M. (1986). The European Garden Flora, Vol. 1. Pteridophyta; Gymnospermae; Angiospermae — Alismataceae to Iridaceae.

Externa länkar 

Irisväxter
Cypella
Ja Växtindex